weka (Gallirallus australis) – ptak z rodziny chruścielowatych
 weka – bułka paryska
 Weka – Waikato Environment for Knowledge Analysis – oprogramowanie do analizy danych i eksploracji wiedzy